Smolorz ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Smolorz (1913–1958), deutscher Polizeioffizier
 Roman Smolorz (* 1967), deutscher Historiker